Марія Коритцева і Дар'я Кустова були чинними чемпіонками, але цього разу Кустова вирішила не брати участі.
Коритцева грала в парі з Галиною Воскобоєвою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Сара Еррані і Нурія Льягостера Вівес

Еррані та Льягостера Вівес виграли титул, перемігши у фіналі пару Алла Кудрявцева і Анастасія Павлюченкова з рахунком 2–6, 7–6(1), 10–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Internazionali Femminili di Palermo